Wieladingen ist der Name folgender 

 Ortschaft in Deutschland:
 Wieladingen (Hochrhein), ein Ortsteil der Gemeinde Rickenbach oberhalb der Burgruine Wieladingen im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Burg in Deutschland:
 Burgruine Wieladingen, eine Burgruine im Tal der Murg im Südschwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg

 Wieladingen (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht